Osoby o tym nazwisku:
 Eugeniusz Gaczkowski – polski hokeista na trawie, olimpijczyk
 Marcin Gaczkowski – polski literaturoznawca, tłumacz literatury, historyk, nauczyciel akademicki
 Serafin (Gaczkowski) – rosyjski biskup prawosławny